Эскадро́н (от  — четырёхугольный боевой строй) — тактическая и административная единица, подразделение в кавалерии численностью 120..160 коней. (≈батальон., диапазон: рота..полк).

Если эскадрон отдельный, то воинская часть (полк). Чуть меньшей тактической единицей был полуэскадрон (половина эскадрона), состоящий из 60—80 всадников. В русской коннице до 1882 года двум соединенным эскадронам присваивалось название Дивизион. Сейчас в некоторых вооруженных формированиях (например, в английских) эскадрон разведывательное формирование броневых и танковых войск. В вооружённых силах Франции , в немецких , в английских . Ранее в Южной и Западной России конная рота именовалась — Шкадрон, Швадро́н.

История 
Впервые эскадроны появились в эпоху Карла V. Их построение вначале было в 17 шеренг, но впоследствии число шеренг было уменьшено до 6 (в эпоху религиозных войн во Франции), до 5 (при Генрихе IV), до трёх (при Густаве II Адольфе) и, наконец, до двух (при Фридрихе Великом).

Первоначально эскадроны делились на различное число рот и состояли из нескольких сотен коней; практика показала, однако, что большой численный состав эскадронов затрудняет управление ими в бою, уменьшает быстроту движения при атаке и, увеличивая длину фронта, ослабляет поворотливость; поэтому к началу XX века эскадроны везде состояли из 120−150 коней.

В Русской императорской армии численность эскадронов была принята в 128 коней; эскадроны делились на два полуэскадрона и четыре взвода, по 16 рядов в каждом. Ряд составляет всадник 1-й шеренги и всадник 2-й шеренги, смотрящий ему в затылок. Если шеренга одна, то ряд называется глухой. Три ряда составляют отделение (6 всадников)

Маршевые эскадроны, отправляемые в военное время на укомплектование полков действующей армии из запасных кавалерийских частей, имеют по 160 коней, то есть по 20 рядов во взводе.

Эскадроны соединялись в полки, от четырёх до 6 в каждом конном формировании.

В Российской империи в кирасирских полках было по 4 эскадрона, во всех остальных — по 6; кроме того, имелись отдельные дивизионы, в составе двух эскадронов каждый.

В казачьих и милиционных войсках эскадрону соответствовала сотня.

В Первую мировую войну кавалерийские полки Антанты и Центральных держав состояли из 4−6 эскадронов.

В СССР эскадрон был организационной и тактической единицей в коннице РККА, состоящей обычно из 3—4 взводов. Эскадроны были сабельные и пулемётные или конно-пулемётные (с феврале 1921 года введён в кавалерийских полках; на вооружении 20 пулемётов). Несколько эскадронов составляли кавалерийский полк или дивизион.

После того как в Великобритании и США кавалерийские части стали танковыми, в них по традиции сохранились эскадроны. Эскадроны в этих странах существуют также в частях специального назначения.

Типы 
Эскадроны в РККА были:
 сабельные;
 пулемётные или конно-пулемётные;
 отдельные зенитно-пулемётные;
 отдельные химические;
 отдельные эскадроны связи;
 отдельные сапёрные;
 отдельные автотранспортные;
 и другие.

См. также 
 Эскадроны смерти
 Эскадрилья
 Эскадра

Примечания

Литература 
 
 «Учреждение к бою по настоящему времени», инструкция 1708 года (Воинские уставы Петра Великого).
 
 
 
 А. Н. Чудинов, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — 1910.
 Настольный энциклопедический словарь, Эскадрон.
 Эскадрон, Малая советская энциклопедия (2-е издание) 

Кавалерия
Воинские формирования